Arnstedt est le nom d'une famille noble du comté de Mansfeld dont la maison mère porte le même nom.

Histoire 
La famille est mentionnée pour la première fois dans un document en 1145 avec Waltherus de Arnstede. La lignée commence avec Johannes von Arnstedt sur Demker 1335 et 1337.

En 1788, les domaines brandebourgeois du  et du  passent de la famille von Bredow à la famille von Arnstedt, par l'intermédiaire de la scandaleuse , légitimée par von Arnstedt, décrite par Theodor Fontane comme la fille de Kraut dans son livre Fünf Schlösser.

Blason 
Les armoiries montrent trois roses rouges allongées en diagonale vers la gauche dans un écu divisé par de l'argent et du noir en diagonale vers la droite. Sur le casque avec des lambrequins noires et argentées un vol ouvert, désigné comme l'écu.

Membres notables 
  (1628–1706) propriétaire foncier et doyen de la cathédrale de Magdebourg
  (1711-1778), colonel prussien
  (1713-1785), colonel prussien et commandant du  de cuirassiers, maréchal de la cour du prince héritier Frédéric-Guillaume
  (1716–1800), conseiller de guerre prussien, directeur de la députation de la chambre de Hohenstein et directeur du domaine du comté d'Hohnstein
  (1751-1822), capitaine de l'abbaye de Quedlinbourg
  (1770-1833), membre des 
  (1840-1914), président du district de Minden

Bibliographie 
 Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon. Band 1, Leipzig 1859, S. 112–113.
 : Altpreußisches Adelslexikon. Königsberg i. Pr. 1927.
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. Justus Perthes, Gotha 1904, S. 18ff.
 Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band I, Band 53 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1972, , S. 125
 Max von Spiessen: Wappenbuch des Westfälischen Adels, Band 1, Görlitz 1901–1903, S. 135 (Digitalisat).
 Max von Spießen: Wappenbuch des westfälischen Adels, Band 2, Görlitz 1903, Tafel 8 (Digitalisat).
 : Diplomatische Nachrichten Adelicher Familien. Band 7, S. 1
 : Genealogische Adels-Historie. Band 2, 1729, S. 79ff.

Liens externes 
 
 Entrée au v. Arnstedt à l' Institut de généalogie et d'héraldique

Références 

Noblesse prussienne
Famille noble allemande